Сінт-Трейден — місто в Бельгії, в провінції Лімбург.
 Сінт-Трейден (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни